Baumgarten kan syfta:

 Baumgarten (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Tyskland 

 Baumgarten, Sonnenberg – ort, tidigare kommun, Sonnenberg, Brandenburg
 Baumgarten, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern

Österrike 

 Baumgarten (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Mattersburg, 
 Baumgarten bei Gnas – en kommun i Österrike

Se även 
 Baumgarten-Crusius

Robotskapade Österrikeförgreningar